Ilos peut faire référence à :

Nom 
Ilos est la version courte d'un nom notamment porté par :
 Ilos fils de Tros, fondateur mythique de Troie ;
 Ilos fils de Dardanos, roi de Dardanie.

Toponyme 

Ilos (cratère), sur Ganymède.